V484 Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 1192 световых лет (около 366 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,08m до +13,94m.

Характеристики 
V484 Большой Медведицы — вращающаяся переменная звезда типа BY Дракона (BY).

Примечания